Банный Остров — название населённых пунктов в России:
 Банный Остров — деревня в Смоленском районе Смоленской области.
 Банный Остров — деревня (до 2004 года — посёлок) в Смоленском районе Смоленской области.

См. также 
 Банный мост